Кузнецовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Александрово-Заводский район

Кировская область 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Лебяжский район
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Орловский район

Костромская область 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Костромской район

Марий Эл 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Горномарийский район
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Медведевский район

Московская область 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Павлово-Посадский район
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Раменский район

Новосибирская область 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Баганский район

Омская область 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Тевризский район

Ростовская область 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Семикаракорский район

Свердловская область 
 Кузнецовское сельское поселение — входит в Таборинский район